Maracangalha (canção), ou Eu vou para Maracangalha — canção popular do cantor e compositor brasileiro Dorival Caymmi
 Maracangalha (Belém) — bairro do município brasileiro de Belém, no Pará
 Maracangalha (São Sebastião do Passé) — distrito do município brasileiro de São Sebastião do Passé, na Bahia

Ver também 
 Eu Vou p'ra Maracangalha — quarto álbum do cantor e compositor brasileiro Dorival Caymmi